Шамкино () — село в Шемуршинском районе Чувашской Республики России. Входит в состав Старочукальского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Чувашии, в пределах Чувашского плато, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на левом берегу реки Яранки, вблизи границы с Республикой Та­тарстан, на расстоянии 30 км (примерно 23 км по прямой) к юго-западу от Шемурши, административного центра района, в 190 км от города Чебоксары, столицы республики, в 105 км от железнодорожной станции. Абсолютная высота — 207 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 3,1 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,7 °C (абсолютный максимум — 37 °C); самого холодного (января) — −12,3 °C (абсолютный минимум — −42 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 530 мм.
Часовой пояс

История 
Село основано во 2-й половине XVII века мордовскими поселенцами. Жители — до 1724 года ясачные, до 1835 года государственные, до 1863 года удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, выделкой овчины, бакалейной торговлей, отхожими промыслами: нанимались чернорабочими, плотника­ми. Функционировал храм Святой Троицы (1756—1940). В 1840 году открыто удельное сельское училище. В нач. XX века действовали 4 торгово-промышленных заведения. В 1930 году образован колхоз «Светлый путь».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 41,2 %, женщины — соответственно 58,8 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляла 45 % из 82 чел., чуваши — 44 %.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

Населённые пункты Шемуршинского района
Населённые пункты, основанные в XVII веке